Municipio de Rockville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rockville (condado de Kankakee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kankakee.
 Municipio de Rockville (condado de Rice, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Rockville (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.